Museumplein (Amsterdam), een plein in Amsterdam-Zuid
 Parkeergarage Museumplein, een parkeergarage onder dit plein
 Station Amsterdam Museumplein was een gepland spoorwegstation als eindpunt van de Schiphollijn
 Museumplein (Brussel), een plein in Brussel aan het Koningsplein met onder andere het Paleis van Karel van Lotharingen en afdelingen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
 Museumplein (Gent), een project in Gent om de N60 tussen de twee musea in het Citadelpark te vervangen door een autovrij plein
 Plaza del Museo (Bilbao), een plein in Bilbao
 Plaza del Museo (Sevilla), een plein in Sevilla